«Smack My Bitch Up» () — песня и 12-й сингл британского танцевально-электронного коллектива The Prodigy, третий сингл из альбома The Fat of the Land. Трек стал скандальным по причине грубой лексики и «выступления против женщин». Вокальную партию исполняла Шахин Бадар, а семпл «Change my pitch up, Smack my bitch up» был взят из композиции «Give the Drummer Some» 1988 года американской хип-хоп-группы Ultramagnetic MCs.

Описание сингла 
Помимо радиоверсии «Smack My Bitch Up», пластинка снабжена ремиксом на трек «Mindfields», drum & bass mix от DJ Hype на «Smack My Bitch Up» и би-сайд «No Man Army» при содействии гитарной партии от Тома Морелло из коллектива Rage Against the Machine.

Официальные треки, не расположенные на сингле 
На сингл не вошли два трека, которые некоторым образом связаны с синглом.

Это спокойный ремикс «Smack My Bitch Up» от Johny L для сборника The Tunes декабря 1997 года. The Tunes — сборник, приложение к музыкальному журналу.

Также «One Man Army» — трек, записанный специально для супергеройского фильма «Спаун». В этой версии есть вокал Максима, в отличие от обычной инструментальной. Позже в 2005 году на втором бонусном диске альбома Their Law: The Singles 1990—2005 вышла ускоренная версия «No Man Army».

Видеоклип 
Клип был снят шведским режиссёром Йонасом Окерлундом. В клипе показываются похождения девушки по ночному Лондону от первого лица (интересен тот факт, что на протяжении всего клипа зритель уверен, что это молодой мужчина, однако в самом конце клипа, главный герой смотрит в зеркало и мы видим в отражении девушку). В полной версии клипа, которая называется Most Controversial Version, присутствуют всевозможные элементы асоциального поведения, такие как: распитие крепких спиртных напитков и вождение автомобиля в нетрезвом виде, принятие кокаина, нападения на людей, насилие, вандализм, употребление героина, сцена, в которой на машине сбивают человека, женский стриптиз без цензуры (одну из стриптизёрш сыграла английская порноактриса и эромодель Тереза Мэй), а в конце клипа главная героиня занимается лесбийским сексом с этой же стриптизёршей.

В первом варианте клипа «Smack My Bitch Up» фигурировал автомобиль Фольксваген-Жук, в конце видео разбитый об столб. Однако в связи со смертью принцессы Дианы этот эпизод был вырезан из конечной версии.

Клип был запрещён большинством музыкальных каналов. Лишь только на российском MTV он был показан после полуночи без цензуры. В 2006 году в рамках новозеландского телешоу «U» клип «Smack My Bitch Up» транслировался как самый шокирующий музыкальный клип (он занял первое место по голосованию «Самых шокирующих видео»).

Музыкальный клип вызвал гнев государственных и социальных структур. Видео вызвало ожесточённую критику за мизогинию, особенно со стороны феминисток, в том числе феминистической Национальной организации женщин США. Клип обвинялся ими в поощрении насилия в отношении женщин, несмотря на то, что главным действующим лицом в нём является женщина. Другие, однако, похвалили видео за то, что оно разрушает гендерные стереотипы и стереотипы о бытовом насилии, показывая, что женщины также могут быть злоупотребителями и агрессорами. На участников группы The Prodigy было подано несколько судебных исков, хотя сами участники и не были сняты в видео.

В 2010 году согласно опросу, проведённому организацией PRS for Music, «Smack My Bitch Up» была признана самой скандальной песней в истории. Лиам Хоулетт, глава The Prodigy и автор песни, прокомментировал это событие следующим образом: «Ха-ха».

Оценки 
Британский журнал "Music Week" выбрал трек "Smack My Bitch Up" в качестве сингла недели, оценив его на 5 баллов из 5.

Список композиций

XL recordings

12" vinyl record 
 «Smack My Bitch Up» (LP version) (5:42)
 «No Man Army» (featuring Tom Morello) (4:44)
 «Smack My Bitch Up» (DJ Hype remix) (7:17)
 «Mindfields» (headrock dub) (4:34)

CD single 
 «Smack My Bitch Up» (edit) (4:45)
 «No Man Army» (featuring Tom Morello) (4:44)
 «Mindfields» (headrock dub) (4:34)
 «Smack My Bitch Up» (DJ Hype remix) (7:17)

Maverick records

12" vinyl record «Black sleeve» 
 A1. «Smack My Bitch Up» (album version) (05:43)
 A2. «Mindfields» (headrock dub) (04:35)
 B1. «Smack My Bitch Up» (DJ Hype Remix) (07:17)

12" vinyl record 
 A1. «Smack My Bitch Up» (LP version) (05:42)
 A2. «No Man Army» (featuring Tom Morello) (04:44)
 B1. «Mindfields» (headrock dub) (04:34)
 B2. «Smack My Bitch Up» (DJ Hype remix) (07:17)

Digipak 
 Smack My Bitch Up (edit) (04:45)
 No Man Army (featuring Tom Morello) (04:44)
 Mindfields (headrock dub) (04:34)
 Smack My Bitch Up (DJ Hype remix) (07:17)

Позиции в чартах и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
Smack My Bitch Up на vimeo.com

Синглы The Prodigy
Песни 1997 года
Синглы XL Recordings